Gfällbach heißen die folgenden Gewässer:

 Gfällbach (Seebach), rechter Zufluss des Seebachs (zur Großen Ohe, zur Ilz) unterhalb des Rachelsees im Gemeindegebiet von Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Gfällbach (Marchbach) – zwei Zuflüsse des dort deutsch Marchbach genannten Prášilský potok, dort Grenzfluss zu Tschechien, aus dem Gemeindegebiet von Lindberg, Landkreis Regen, Bayern; flussabwärts:
 Kleiner Gfällbach, rechter Zufluss
 Großer Gfällbach, rechter Zufluss
 Hinterer Gfällbach, linker Oberlauf des Krebsbachs (zur Schwarzach, zum Schwarzen Regen) nahe Brandten, Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Vorderer Gfällbach, rechter Zufluss des Hinteren Gfällbachs (zum Krebsbach, zur Schwarzach, zum Schwarzen Regen) nahe Brandten, Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern 

Siehe auch:
 Gfällach